Erato albescens är en snäckart som beskrevs av Dall 1905. Erato albescens ingår i släktet Erato och familjen Triviidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
albescens